Salto steht für:

 Salto (Sprung), freier Überschlag um die Breitenachse des Körpers
 Salto.bz, Südtiroler Nachrichten- und Communityportal
 Salto FC, Fußballverein in Uruguay
 Buchreihe Salto, Edition des Wagenbach-Verlags
 Glasflügel H-101 Salto, Segelflugzeug (ab 1970)

Geografie:
 Salto (Fluss), Fluss in Mittelitalien mit dem Stausee Lago del Salto
 Salto (Uruguay), Stadt im Departamento Salto
 Departamento Salto im Nordwesten von Uruguay
 Bistum Salto, Diócesis de Salto, römisch-katholisches Suffraganbistum, Uruguay
 Salto (São Paulo), Stadt in Brasilien
 Salto (Argentinien), Ort in der Provinz Buenos Aires
 Partido Salto, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Salto (Montalegre), Gemeinde im Kreis Montalegre, Portugal
 Salto (Kap Verde), Dorf auf der Insel Fogo
 Salto (A Coruna), Parroquia nahe A Coruña, Spanien

Siehe auch:
 Salto Mortale (Begriffsklärung)
 El Salto (Begriffsklärung)